Davrasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Davrasjön (Asarums socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun, 
Davrasjön (Backaryds socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn